Schijen kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Schijen (Schwyzer Alpen), bergstopp i Glarus, Schwyz och Uri, 
 Schijen (bergstopp i Schweiz, Glarus),